Francisca Undurraga Olivera (Viña del Mar, 6 de diciembre de 1986), también conocida como Franbulosa, es una relacionadora pública, modelo y presentadora chilena.

Biografía 
Vivió su infancia y adolescencia en la comuna de Viña del Mar, realizando su enseñanza básica y media en el Colegio María Auxiliadora de esa misma comuna. Su padre es chileno y su madre es uruguaya. Estudió relaciones públicas y marketing en el DUOC de Viña del Mar.

Alcanzó fama en Chile tras su paso por el programa Toc Show, del entonces canal UCV TV. Tras su paso por el programa realizó eventos en discotheques, para posteriormente retornar a la televisión.

Sus escenas de cuerpos pintados para promocional la Copa del Mundo 2014, con el uniforme de la Roja, lograron captar atención en los medios de España y Argentina, los que la calificaron como la "Larissa Riquelme chilena", y como la musa de la Selección Chilena de Fútbol.

Es interesada en el esoterismo, la metafísica y las medicinas alternativas, realizando diversos cursos sobre la materia en Chile y el extranjero.

Televisión 
Ha participado en diversos programas de televisión en Chile, comenzando por el programa Toc Show. Si bien originalmente ligada a programas de farándula y trasnoche, paulatinamente ha tomado una imagen más seria expresando su respaldo a diversas problemáticas sociales.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Viña del Mar
Modelos femeninas de Chile
Presentadores de televisión de Chile